Chrysostome ou Chrysostôme.

Prénom 
Chrysostome est un prénom d’origine grecque (χρυσό στομος, chrysó stomos, « bouche dorée ») notamment porté par :
 Jean Chrysostome, saint et un docteur de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe, qui doit à son éloquence l'origine de son surnom de « Chrysostome » (en grec ancien /,  « Bouche d'or »).
 Chrysostome de Saint-Lô (1594-1646), prêtre normand, influent comme confesseur et auteur d'ouvrages de spiritualité
 Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy (1755-1849), archéologue, philosophe, critique d'art et homme politique français
 Chrysostome de Smyrne (1867-1922), dernier métropolite de Smyrne et martyr de l'Église orthodoxe grecque
 Chrysostome  d'Athènes (1880-1938), archevêque d'Athènes et de toute la Grèce de 1923 à 1938
 Chrysostome II d'Athènes (1880-1968), primat de l'Église orthodoxe grecque de 1962 à 1967
 Chrysostome  de Chypre (1927-2007), archevêque de Chypre de 1977 jusqu'en 2006
 Chrysostome II de Chypre (1941-), actuel primat de l'Église orthodoxe de Chypre
 Carlos (1943-2008), de son vrai nom Jean-Chrysostome Dolto, est un chanteur, acteur, et fantaisiste français
 Chrysostome Gourio (1970-), auteur de romans policiers français

Patronyme 

 Dion Chrysostome, ou encore Dion de Pruse, (ca 30 - ca 116), rhéteur grec
 Koffi Damien Chrysostome (1984-), footballeur béninois

Lieux 

 Saint-Chrysostome, municipalité du Québec située dans la MRC du Haut-Saint-Laurent en Montérégie ;
 Saint-Jean-Chrysostome, un des dix quartiers de la ville de Lévis et l'un des quatre situés dans l'arrondissement Les Chutes-de-la-Chaudière-Est au Québec.

Divers 
 Yvan-Chrysostôme, album studio enregistré par Carlos (chanteur), sorti en 1991
 Le Jean Chrysostome, cuirassé construit pour la Marine impériale de Russie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Prénom masculin